

Australië 
 Goose Island (Zuid-Australië), een eiland in de Spencergolf in de deelstaat Zuid-Australië
 Goose Island Conservation Park, een natuurgebied dat Goose Island en kleinere omliggende eilanden omvat
 Goose Island Aquatic Reserve, een zeereservaat dat de wateren rondom Goose Island omvat
 Goose Island (Tasmanië), een eiland in de Fourneauxgroep in de deelstaat Tasmanië

Canada 
 Goose Island (Queen Charlotte Sound), een eiland in de Queen Charlotte Sound voor de westkust van Brits-Columbia
 Goose Island (Pitt Lake), een eiland in Pitt Lake, ten noordoosten van Vancouver, Brits Columbia
 Goose Island (Labrador), een eiland in de regio Labrador, nabij de plaats Norman's Bay 
 Goose Island (Ferryland), een eiland voor de zuidoostkust van Newfoundland, nabij de plaats Ferryland
 Goose Island (Grandois), een eiland voor de noordoostkust van Newfoundland, in de haven van het dorp Grandois

Verenigde Staten 
 Goose Island (Georgia), een gehucht in Gilmer County in de Amerikaanse staat Georgia
 Goose Island (Chicago), een artificieel eiland in de stad Chicago, Illinois
 Goose Island (brouwerij), een brouwerij die vlak bij dat eiland ligt
 Goose Island (eiland in New York), een klein eiland in de stad New Rochelle
 Goose Island (plaats in New York), een gehucht in Washington County in de Amerikaanse staat New York
 Goose Island (Texas), een eiland ten noorden van de stad Rockport
 Goose Island State Park, een park dat het eiland en het vasteland aan de overkant omvat